Nils Landgren (musicus), Zweeds trombonist
Nils Landgren (bobsleeër), Zweeds deelnemer aan de Olympische winterspelen van 1952